Columbiana steht für:

 Columbiana (Alabama)
 Columbiana (Ohio)
 Columbiana County, Ohio

Columbiana ist der Name folgender im US-National Register of Historic Places gelisteten Objekte:
 Columbiana Archeological Site, in Eldred, Illinois, ID-Nr. 82005203
 Columbiana City Hall, in Columbiana, Alabama, ID-Nr. 74000437
 Columbiana County Infirmary, in Lisbon, Ohio, ID-Nr. 79001795

Siehe auch:
 Colombiana